Siyalk és un jaciment arqueològic de l'Iran, prop de Kashan a la part occidental. Està dividit en tres grups, I, II i III amb diversos nivells cadascun.

El Siyalk I és el més antic i era una comunitat agrícola i pastoral on la cacera era important; la poteria era vermella amb pintures negres i està datada vers el 5000 aC. Els morts s'enterraven als terres de les cases i els cossos potser es pintaven de vermell. Siyalk II presenta una evolució amb muralles de rajola i edificacions amb aquest material; s'han trobat petxines marines que venen del golf Pèrsic; alguns objectes són de coure però senzills i fets a mà; la poteria és encara vermella amb dibuicos negres i apareixen animals estilitzats. Siyalk III assoleix major complexitat; els dibuixos de la poteria presenten animals com ocells, serps, lleopards, cabres amb corns desproporcionats; les superfícies són de color d'ant o verdós però els dibuixos segueixen sent en negre. Els objectes de coure són més sofisticats. En els dos darrers grups (II i III) s'ha trobat poteria de l'Obeid.

Bibliografia 
Ref: Huot, J.L, "Archaeologia Mundi :Persia I", Nagel publishers (Ginebra), 1965.

Jaciments arqueològics de l'Iran